Zacharzew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski 
 Zacharzew (wg TERYT: Parcele Zacharzewskie) – część miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Zobacz też: Zacharz, Zacharzowice, Zacharzyce, Zacharzyn, Zacharzów